Kiss Imre (1631–1683) jezsuita áldozópap
 Kiss Imre (1775–1831) debreceni salétrom-főző felügyelő, Csokonai barátja 
 Kiss Imre (1906–1990) politikus, Makó polgármestere, országgyűlési képviselő
 Kiss Imre (1925–1984) megyei tanácselnök (Hajdú-Bihar megye)
 Kiss Imre (1930–) ÁFÉSZ-elnök, országgyűlési képviselő
 Kiss Imre (1930–2018) a Szent Korona Szövetség elnöke, a Szentendrei Petőfi Hagyományőrző Egyesület alapító tagja
 Kiss Imre (1943–2012) kulturális vezető
 Kiss Imre (1944) labdarúgó (Dunaújváros)
 Kiss Imre (1956) régész muzeológus, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója
 Kiss Imre (1957) labdarúgó, kapus
 Kiss Imre atléta, rúdugró
 Kiss Imre (?) új-zélandi válogatott labdarúgó
 Kiss Imre (?) televíziós műsorkészítő
 Kiss Imre zenei szerkesztő

Jegyzetek